Якоб Виллемс Делфт I или Якоб Виллемс Делфтский Старший (; 1540 или 1545, Гауда, Южная Голландия — 5 мая 1601, Делфт) — нидерландский художник, один из ведущих портретистов Северного Возрождения, гравер, живший и творивший в Делфте в конце XVI века.

Биография 
Якоб Виллемс Делфт был основателем известной голландской семьи художников. Происходил из Гауда и, вероятно, учился у Антони ван Монтфорта в Делфте, где в 1575 году молодой художник был принят в гильдию Святого Луки и спустя семь лет получил статус гражданина города.

Отец трëх сыновей, ставших известными художниками: Корнелиса Якобса, Рохуса и Якоба Виллемса II или Младшего.

Творчество 
Известный голландский портретист. Из известных сегодня нескольких его картин, все работы относятся к периоду 1580—1593 гг. Писал также групповые портреты. Одно из самых известных полотен художника — семейный «Портрет художника и его семьи» (ок. 1590), на котором кроме самого Якоба Виллемса Делфта I у мольберта, изображены все члены его семейства.

Ссылки 
 Delff, Jacob Willemsz. (I)
 Biography Delff Jacob Willemsz

Художники-портретисты Нидерландов
Художники Нидерландов
Родившиеся в Гауде
Родившиеся в 1540-е годы
Умершие 5 мая
Умершие в 1601 году
Умершие в Делфте